Troppenz ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Troppenz (1889–1964), deutscher Politiker der SPD
 Walter Troppenz (1897–1974), deutscher Autor von Bühnenstücken, Science-Fiction- und Kriminalromanen